Hope Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe in den Vereinigten Staaten:

 Hope Cemetery (Massachusetts), NRHP-Nr. 97001560
 Hope Cemetery (Vermont)

Siehe auch:
 Hope Cemetery and Mausoleum, New York, NRHP-Nr. 98000164
 Mount Hope Cemetery